Hydatius ist der Name folgender Personen:

 Hydatius von Emeritia († vor 392), Bischof von Emerita Augusta
 Hydatius von Aquae Flaviae († nach 468), Bischof von Aquae Flaviae und Geschichtsschreiber